Алекса́ндр Петро́вич Кузнецо́в: Кузнецов, Александр Петрович (1913—1982) — советский шахматный композитор.
 Кузнецов, Александр Петрович (род. 1949) — советский казахстанский легкоатлет.